Rathmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Rathmayr (* 1947), österreichische Slawistin
 Beate Rathmayr (* 1969), österreichische Künstlerin und Projektentwicklerin
 Werner Rathmayr (* 1972), österreichischer Skispringer

Rathmayr ist der Ortsname von:
 Rathmayr (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Rathmayer